Эак, ЭАК — многозначный термин:

 Эак — в древнегреческой мифологии царь острова Эгина. Сын Зевса и речной нимфы Эгины
 ЭАК — электрическая активность кожи